Smučarski skoki na Zimskih olimpijskih igrah 2018 - moški velika skakalnica posamično.

Finale

Reference 

2018